The Beatniks (film), een film uit 1960
The Beatniks (duo), een muzikaal duo bestaande uit Yukihiro Takahashi en Keiichi Suzuki.